Moțiune, cuvânt provenit în limba română prin derivarea și diferențierea cuvântului motion din limbile franceză și engleză, se poate referi la

 Moțiune (lege), procedură legală dintr-o curte de justiție sau dintr-o adunare legislativă de a adresa un aspect al unei legi 
 Moțiune (democrație), un pas formal de introducere a unui subiect de discuție publică, ce poate deveni un proiect de lege
 Moțiune (procedură parliamentară), un pas formal de introducere a unui subiect de discutat într-un ansamblu deliberativ
 Moțiune de cenzură, un act prin care legislativul retrage mandatul acordat anterior executivului pentru guvernarea țării

Vezi și 

 Motion (dezambiguizare)
 Mișcare

Substantive comune